Список эпизодов популярного телесериала «Зачарованные», который выходил в эфир с 7 октября 1998 года по 21 мая 2006 года. Всего было показано 8 сезонов, состоящих из 178 эпизодов.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="3" | Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Зрители(миллионы)
! Ранг
! Рангтелеканала
|-
| style="background:#554C99; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 1 (1998—1999)|1]]
| 22
| 
| 
| 5.4
| 118
| 2
|-
| style="background:#FD6C29; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 2 (1999—2000)|2]]
| 22
| 
| 
| 5.2
| 120
| 2 
|-
| style="background:#86C6E8; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 3 (2000—2001)|3]]
| 22
| 
| 
| 4.9
| 117
| 2
|-
| style="background:#E17390; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 4 (2001—2002)|4]]
| 22
| 
| 
| 4.2
| 129
| 6
|-
| style="background:#21A0DF; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 5 (2002—2003)|5]]
| 23
| 
| 
| 4.5
| 128
| 6
|-
| style="background:#B30713; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 6 (2003—2004)|6]]
| 23
| 
| 
| 4.3
| 154
| 4
|-
| style="background:#AC8E9D; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 7 (2004—2005)|7]]
| 22
| 
| 
| 3.5
| 132
| 7
|-
| style="background:#6C5210; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 8 (2005—2006)|8]]
| 22
| 
| 
| 3.5
| 132
| 7
|-
| style="background:#7FC574; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 9 (2006—2007)|9]]
| 22
| 
| 
| 3.0
| 120
| 6
|-
| style="background:#E17F07; text-align:center;"|
| [[Список эпизодов телесериала «Зачарованные»#Сезон 10 (2007—2008)|10]]
| 22
| 
| 
| 3.5
| 130
| 7
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1998—1999)

Сезон 2 (1999—2000)

Сезон 3 (2000—2001)

Сезон 4 (2001—2002)

Сезон 5 (2002—2003)

Сезон 6 (2003—2004)

Сезон 7 (2004—2005)

Сезон 8 (2005—2006)

Примечания

Ссылки 
 

Зачарованные
Зачарованные